Babcock Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Babcock Hill (Connecticut)
 Babcock Hill (Vermont)